Niemcy:
 Wildbad – dzielnica Greding
 Wildbad – dzielnica Wemding
 Bad Wildbad – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw
 Bad Wildbad – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw

Zobacz też:
 Wildbad im Schwarzwald